Bessay est un nom de lieu de la famille de Besse (bois de bouleaux) et notamment porté par :
 Bessay, commune française de Vendée ;
 Bessay-sur-Allier, commune française de l'Allier ;
 Bessay- ou Bessais-le-Monial, ancienne paroisse aujourd'hui intégrée à la commune française de Saint-Aubin-le-Monial, dans l'Allier ;
 Le Bessay, lieu-dit de la commune française de Matour, en Saône-et-Loire ;
 Le Bessay, lieu-dit de la commune française de Saint-Clément-de-Vers, dans le Rhône ;
 Le Bessay, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.
 Le Bessay, lieu-dit de la commune française de Oz, en Isère ;

C'est aussi l'appellation d'un fromage du Bourbonnais, le Bessay.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France